Канал Дунав – Черно море може да се отнася за:
 Канал Дунав - Черно море (Румъния)
 Канал Дунав - Черно море (Украйна)